Jan Polejowski
 Karol Polejowski
 Maciej Polejowski
 Piotr Polejowski